Резолю́ция Генера́льной Ассамбле́и ООН ES-11/4 «Территориа́льная це́лостность Украи́ны: защи́та при́нципов, закреплённых в Уста́ве Организа́ции Объединённых На́ций» — резолюция одиннадцатой чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, принятая 12 октября 2022 года. Соавторами выступили 44 страны.

В резолюции Генеральная Ассамблея ООН потребовала от России отмены своих решений о присоединении Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины, «поскольку они являются нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и идут вразрез с принципами, закреплёнными в Уставе Организации Объединенных Наций», а также «вывода всех своих вооруженных сил с территории Украины в пределах её международно признанных границ». В документе утверждается, что «противоправные действия» Российской Федерации относительно «незаконных так называемых референдумов», проведенных 23–27 сентября 2022 года в четырёх оккупированных Россией регионах Украины, «и последующая попытка незаконной аннексии этих областей не имеют юридической силы в соответствии с международным правом». Резолюция призвала все страны мира не признавать эти территории как часть России. Резолюция была принята при 143 голосах за, 5 против и 35 воздержавшихся. Эта резолюция получила более высокую поддержку по сравнению с первой резолюцией, осудившей вторжение России на Украину 2022 года и требовавшей вывести вооружённые силы с её территории.

Предыстория 
После военного поражения на территории Харьковской области в начале сентября 2022 года Россия экстренно организовала на оккупированных территориях (Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области Украины) референдумы об их включении в состав России, которые прошли 23-27 сентября. При этом ни одну из областей Россия не контролировала полностью. Объявленные результаты референдумов были в пользу присоединения. 30 сентября — 4 октября были проведены формальные процедуры по аннексии соответствующих областей Украины. Референдумы прошли в условиях военного контроля, не соответствовали международному праву и получили широкое международное осуждение.

30 сентября состоялось заседание Совета Безопасности ООН, на котором Россия наложила вето на проект резолюции с осуждением референдумов. Согласно новой принятой в апреле 2022 года процедуре, применение права вето в такой ситуации автоматически привело к созыву сессии Генеральной Ассамблеи ООН в течение десяти дней.

Россия предложила провести тайное голосование по тексту резолюции, ожидая, что это приведёт к большей поддержке её позиции. Это предложение было отклонено на голосовании 10 октября: за открытое голосование высказалось 107 стран, против — 13, воздержалось — 39.

Голосование 
Для принятия требовалось большинство в 2/3 голосов.

Результаты голосования по странам:

Оценки 
По оценкам Politico, США и страны ЕС в преддверии заседания провели широкую лоббистскую кампанию с целью доказать, что поддержка территориальной целостности Украины не снижается со временем, и добились этой цели, так как октябрьскую резолюцию ГА ООН поддержало на 2 страны больше, чем мартовскую. В частности, это связано с тем, что акцент в тексте был сделан не на критике России, а на недопустимости нарушения территориальной целостности.

Среди четырёх стран, которые поддержали позицию России, режимы в двух странах находятся в серьёзной зависимости от российской помощи — это режимы Александра Лукашенко и Башара Асада в Белоруссии и Сирии соответственно. КНДР ожидает помощи от России как от постоянного члена СБ ООН для блокирования новых санкций. Режим Даниэля Ортеги в Никарагуа также находится в почти полной изоляции, получая от России военную помощь.

См. также 
 Резолюции ГА ООН о российском вторжении на Украину (с 2022)
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/1
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/2
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/3

 Резолюции ГА ООН по аннексии Крыма
 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 68/262

Примечания

Ссылки 

Реакция ООН на вторжение России на Украину
Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
События 12 октября
Октябрь 2022 года